Plaats in Indonesië
 Pulutan (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Pulutan (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pulutan (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pulutan (Penawangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pulutan (Sidorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Salatiga in de provincie Midden-Java